Ел Романсе има више значења:

 Ел Романсе (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Романсе, Хорхе Патињо (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Романсе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику